Про-лига ОАЭ по футболу 2021/2022 — 47-й сезон чемпионата ОАЭ по футболу. Он начался 19 августа 2021 года и закончился 26 мая 2022 года. В четырнадцатый раз чемпионом стал «Аль-Айн». По итогам сезона чемпионат покинули «Эмирейтс» и «Аль-Урооба».

Команды

Турнирная таблица

Результаты 

Чемпионат ОАЭ по футболу
Чемпионат ОАЭ по футболу 2020/2021

Статистика

Бомбардиры

Примечания 

Чемпионат ОАЭ по футболу
Спорт в ОАЭ в 2021 году
Спорт в ОАЭ в 2022 году